Kozma ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Kozma (* 1962), österreichische Feldhockeyspielerin
 Dominik Kozma (* 1991), ungarischer Schwimmer
 Gady Kozma, israelischer Mathematiker
 István Kozma (1939–1970), ungarischer Ringer
 István Kozma (Fußballspieler) (* 1964), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 József Kozma (1925–1994), ungarischer Basketballspieler
 Július Kozma (1929–2009), tschechoslowakischer Schachspieler
 László Kozma (1902–1983), ungarischer Computerpionier
 Louis Kozma (1938–1990), belgischer Schwimmer
 Mihály Kozma (* 1949), ungarischer Fußballspieler
 Miklós Kozma von Leveld (1884–1941), ungarischer Politiker
 Péter Kozma (* 1961), ungarischer Skifahrer
 Tibor Kozma (1909–1976), US-amerikanischer Dirigent ungarischer Herkunft

Kozma ist der Name folgender Ortschaften:
 Kozma, ungarischer Name der Gemeinde Kuzmice in der Slowakei

Siehe auch:
 Kosmas
 Kosma (Begriffsklärung)
 Cosma (Begriffsklärung)